Jeziora:
 Świeńce − jezioro w rejonie elektreńskim na Litwie
 Świeńce − jezioro w rejonie koszedarskim na Litwie
 Świeńce − jezioro w rejonie trockim na Litwie